Десагуадеро ( — «обезводнююча») — назва кількох річок та міст:

 Десагуадеро (річка в Аргентині) — річка в Аргентині, що також має кілька інших назв;
 Десагуадеро (річка в Болівії) — річка в Болівії та на кордоні Перу, витік озера Тітікака та притока озера Поопо;
 Десагуадеро (річка в Чилі) — річка в Чилі, фактична назва річки Лаука у верхній течії
 Десагуадеро (Болівія) — поселення в Болівії на кордоні з Перу;
 Десагуадеро (Аргентина) — поселення в Аргентині на березі річки Десагуадеро між провінціями Мендоса і Сан-Луїс.